Нарынский (в 1939—1962 Тянь-Шаньский) областной комитет КП Киргизии — орган управления Нарынской (с 1939 по 1962 Тянь-Шаньской) областной парторганизацией, существовавшей в 1939—1959, 1970—1988 и 1990—1991 годах.

Тянь-Шаньская область с центром в г. Нарын образована 21.11.1939, 30.12.1962 упразднена.

11.12.1970 образована Нарынская область, 5.10.1988 упразднена, территория вошла в состав Иссык-Кульской и Ошской областей.

Восстановлена 14.12.1990.

Первые секретари Тянь-Шаньского обкома (1939—1962) 
 11.1939-01.1941 — Зайцев, Сергей Иванович (11.1939-5.03.1940 секретарь оргбюро ЦК КП(б) Киргизии по Нарынской области)
 1941 — Бошкоев, Мусабек
 1942—1943 — Айдаров, Бекбо
 1943—1945 — Тесленко, Григорий Степанович
 1945—1947 — Иманалиев, Шадыкан
 1948—1952 — Тойгомбаев, Джаманкул
 1952−1955 Сыдыков, Садык Сыдыкович
 1955—1960 Исаев, Мухамбет
 1960-12.1962 Садыбакасов, Кемель Аманович

Первые секретари Нарынского обкома (1970—1988, 1991) 
 /1971/-1975 — Джунусалиев, Малабай
 1975—1980 — Савитахунов, Алымбек Савитахунович
 1980-23.12.1985 — Сыдыков, Матен
 23.12.1985-5.10.1988 — Мураталин, Искендер Садыкович
 10.02-05.1991 — Айтбаев, Таштемир Сыдыгалиевич
 05-12.08.1991 — Искаков, Шейшенбек Джумабекович

См. также 
 Полномочный представитель Правительства КР

Областные и окружные комитеты КП Киргизии
Нарынская область